Тамара Смирно́ва:
 Смирнова, Тамара Владимировна (Валентинова; 1911 — после 1981) — советская актриса оперетты, народная артистка РСФСР.
 Смирнова, Тамара Михайловна (1918—2001) — советский и российский астроном.
 Смирнова, Тамара Михайловна (род. 1947) — советский и российский историк, доктор наук.